Автозаводская ТЭЦ — одно из ключевых энергетических предприятий Нижнего Новгорода.
С октября 2004 года входит в группу компаний «Волгаэнерго», которая находится под управлением крупнейшей независимой энергетической компании «ЕвроСибЭнерго».

По установленной электрической и тепловой мощности является крупнейшей компанией в Нижегородской области. Дзержинская ТЭЦ имеет такую же электрическую мощность, но значительно уступает Автозаводской ТЭЦ по тепловой. Однако из-за устаревшего оборудования выработка электроэнергии на Автозаводской ТЭЦ примерно на 17 % меньше.

История 
История теплоэлектроцентрали началась 3 марта 1931 года со строительства главного корпуса ТЭЦ Горьковского автозавода. 4 ноября 1931 года станция была запущена в эксплуатацию, в течение двух лет станция была окончательно достроена и Нижний Новгород (тогда — Горький) начал получать отопление и горячую воду для бытовых нужд. Мощность станции составляла 24 МВт. В тот период ТЭЦ ГАЗа была одной из самых мощных станций в СССР.

В апреле 1960 года, после строительства газопровода от ГРС «Доскино», станция была переведена на сжигание природного газа, что значительно улучшило экологическую ситуацию как на Горьковском автозаводе, так и в Автозаводском районе.
Завод, город, а за ними и станция планомерно развивались, и в 1978 году суммарная мощность ТЭЦ достигла 580 МВт.

В октябре 2004 года станция была продана независимой энергетической компании «ЕвроСибЭнерго» (управляет энергоактивами EN+ Group).

В 2006 году доля производимой станцией электроэнергии составляла 36 % от общего объёма, вырабатываемого в Нижегородской области, а тепла — около 40 % по областному центру.

С 2008 года для снижения стоимости подготовки воды системы теплоснабжения и системы горячей водоподготовки стал использоваться ингибитор комплексного действия «ЭКТОСКЕЙЛ-450». Применение реагентной водоподготовки позволило исключить солевые стоки, обеспечить экономию воды, а также улучшить органолептические характеристики воды, подаваемой населению.

Выработка электроэнергии в 2012 году составила около 2,23 млрд кВт ч, тепловой энергии около 3,87 млн Гкал

24 июня 2013 года ОАО «Иркутскэнерго» приобрело контролирующую часть доли в уставном капитале (51 %) ООО «Автозаводская ТЭЦ» за 1,91 млрд рублей.

Реконструкция 
В конце ноября 2010 года «ЕвроСибЭнерго» начала подготовку проекта реконструкции АТЭЦ, предусматривающего увеличение мощности станции с 580 МВт до уровня 880 МВт. При этом мощность новой парогазовой установки составит 400 МВт.

Начало строительства ПГУ-440 было намечено на 2015 год, однако было перенесено на 2020 год. Общая стоимость проекта — 20 млрд рублей. Из них сумма кредитных средств — 15 млрд руб. Планируется, что соответствующий экспортный кредит $375 млн, организацией которого занимается Itochu, будет предоставлен японскими банками.

Перевалка мазута 
У Автозаводской ТЭЦ имеется железнодорожная эстакада и речной причал. В 2011 году было принято решение о их реконструкции с возможностью беспарового слива мазута из цистерн и отгрузки его на водный транспорт. Реконструкция завершилась в августе 2013 года и её стоимость составила 127 млн рублей.

В 2013 году объём ёмкостей для хранения мазута составлял 156 тыс. м³, при этом потребности ТЭЦ составляли только 45 тыс. м³, что позволяло остававшиеся ёмкости сдавать в аренду.

Основные потребители 

Основные потребители:
 Горьковский автомобильный завод
 Горьковская железная дорога

Автозаводская ТЭЦ является поставщиком тепла для 350 тыс. жителей Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода.

Собственники и руководство 
Участниками ООО «Автозаводская ТЭЦ» являются:
 ОАО «Иркутскэнерго» которой с 2013 года принадлежит 51 % доля в уставном капитале
 ООО «ЕвроСибЭнерго-консалт» и ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» (ОАО «ЕвроСибЭнерго» — «Базовый элемент»).

ОАО «Иркутскэнерго» также контролируется ОАО «Евросибэнерго».

Генеральный директор: Новожилов Александр Игоревич.

Перечень основного оборудования

См. также 
 Список тепловых электростанций России (установленной мощностью более 25 МВт)

Примечания 

Газовые электростанции России
Электростанции Нижегородской области
Предприятия Нижнего Новгорода